Surridge steht für:

 Robert Surridge, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Surridge ist der Familienname folgender Personen:

 Sam Surridge (* 1998), englischer Fußballspieler